Garver steht für:

 Kathy Garver (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin. 
 Lori Garver, stellvertretende Leiterin der NASA von 2009 bis 2013
 Milton Stahl Garver, US-amerikanischer Romanist
 Mitch Garver (* 1991), US-amerikanischer Baseballspieler